Die European Masters Games 2015 fanden vom 1. bis zum 11. Oktober in Nizza, Frankreich, statt. Es war nach 2008 und 2011 die dritte Auflage der Spiele. Insgesamt 6702 Athleten starteten in 27 Sportarten.

Sportarten 
Badminton, Basketball, Beach-Volleyball, Bogenschießen, Fechten, Freiwasserschwimmen, Fußball, Gewichtheben, Handball, Judo, Kanu, Karate, Leichtathletik, Orientierungslauf, Pétanque, Radfahren, Rudern, Rugby, Schwimmen, Segeln, Squash, Taekwondo, Tanzsport, Tennis, Tischtennis, Triathlon, Volleyball

Medaillenspiegel

Weblinks 
 https://imga.ch/about-the-masters-games/all-masters-games/european-masters-games/nice-2015/

2015
Sportveranstaltung in Nizza
Multisportveranstaltung 2015